NHK Trophy 2022 — международный турнир по фигурному катанию, пятый этап серии Гран-при сезона 2022/2023, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии. Соревнования прошли с 18 по 20 ноября 2022 года в японском городе Саппоро на ледовой арене «Макоманай». Спортсмены выступили в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев.
 Официальный сайт турнира.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Ноябрь 2022 года
Спорт в Японии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Саппоро